В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Джоанн Расселл здобула титул, у фіналі перемігши Паскаль Параді 7–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Івонн Вермак (1-ше коло)
  Марселла Мескер (1-ше коло)
  Джинні Перді (1-ше коло)
  Джоанн Расселл (переможниця)

 Лей-Енн Томпсон (1-ше коло)
 Патрісія Гі (1-ше коло)
 Відсутня
 Катрін Єкселл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis